French Open-mesterskabet i damesingle 2018 var den 111. turnering om French Open-mesterskabet i damesingle. Turneringen var en del af French Open 2018 og blev spillet i Stade Roland Garros i Paris, Frankrig. Hovedturneringen med deltagelse af 128 spillere blev spillet i perioden 27. maj - 9. juni 2018, mens kvalifikationen afvikledes den 21. - 25. maj 2018.

Mesterskabet blev vundet af Simona Halep, som i finalen besejrede US Open-mesteren Sloane Stephens med 3-6, 6-4, 6-1 efter et bemærkelsesværdigt comeback, idet Halep undervejs i kampen havde været bagud med 3-6, 0-2 men derefter altså vandt 12 af kampens sidste 15 partier. Det var en passende revanche, efter at hun året forinden havde tabt finalen efter selv at have været foran med et sæt og et servegennembrud mod Jeļena Ostapenko.

Den 26-årige rumæner vandt dermed den første grand slam-titel i sin karriere, efter at hun tidligere havde tabt de tre finaler, hun indtil da havde kvalificeret sig til - French Open 2014 og 2017 samt Australian Open 2018. Halep blev samtidig den første rumæner, der vandt French Open-mesterskabet i damesingle, siden Virginia Ruzici hjemførte titlen i 1978.

Sejren betød, at Simona Halep bevarede førstepladsen på WTA's verdensrangliste, som Caroline Wozniacki, Garbiñe Muguruza, Elina Svitolina, Karolína Plíšková og Caroline Garcia ellers ved turneringens begyndelse havde en chance for at fravriste hende. Resultaterne magede det således, at Haleps semifinale mod 2016-mesteren Garbiñe Muguruza var en direkte duel om ranglistens førsteplads.

Jeļena Ostapenko var forsvarende mester, eftersom hun året før havde vundet sin første grand slam-titel, men i sit titelforsvar tabte hun allerede i første runde til Kateryna Kozlova med 5-7, 3-6. Letten blev dermed den blot anden damesinglemester ved French Open, der det efterfølgende år blev slået ud i første runde. Den første var Anastasija Myskina i 2005.

Turneringen var Serena Williams' første grand slam-optræden siden Australian Open 2017, idet hun i mellemtiden havde født en datter i september 2017, og for første gang siden Australian Open 2007 deltog hun som useedet i en grand slam-turnering i damesingle. Williams havde muligheden for at tangere Margaret Courts rekord på 24 grand slam-titler i damesingle, men hun blev på grund af en skade i en brystmuskel nødt til at trække sig fra sit kvartfinaleopgør mod Marija Sjarapova.

Pengepræmier og ranglistepoint 

Den samlede præmiesum til spillerne i damesingle androg € 15.708.000 (ekskl. per diem), hvilket var en stigning på ca. 10,5 % i forhold til året før.

Hovedturnering

Deltagere 

Hovedturneringen havde deltagelse af 128 spillere, der var fordelt på:
 108 direkte kvalificerede spillere i form af deres ranglisteplacering pr. 16. april 2018 (seks uger før turneringens start).
 8 spillere, der havde modtaget et wildcard.
 12 spillere, der var gået videre fra kvalifikationsturneringen.

Efter kvalifikationens start meldte to af de direkte kvalificerede spillere imidlertid afbud, hvilket gav plads til yderligere to spillere fra kvalifikationen, som blev besat af lucky losere.

Seedede spillere 

De 32 bedst placerede af deltagerne på WTA's verdensrangliste pr. 21. maj 2018 (en uge før turneringens start) blev seedet:

Følgende spiller fra toppen af WTA's verdensrangliste deltog ikke i mesterskabet.

For første gang siden Wimbledon-mesterskaberne 2006 deltog Agnieszka Radwańska ikke i en grand slam-turnering i damesingle, hvilket endte hendes serie på deltagelse i hovedturneringen i 47 grand slam-turneringer i træk.

Wildcards 

Otte spillere modtog et wildcard til hovedturneringen.

Kvalifikanter 

12 spillere kvalificerede sig fra kvalifikationsturneringen til hovedturneringen.

Efter kvalifikationen gik i gang, meldte to af de direkte kvalificerede spillere til hovedturneringen afbud, hvilket gav plads til to lucky losere.

Resultater

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Kvalifikation 

I kvalifikationsturneringen spillede 96 spillere om 12 ledige pladser i hovedturneringen. Heraf havde otte spillere har modtaget et wildcard (WC).

Følgende 12 spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

  Richèl Hogenkamp
  Rebecca Peterson
  Deborah Chiesa
  Caroline Dolehide
  Magdalena Fręch
  Viktorija Golubic
  Mariana Duque Mariño
  Barbora Krejčíková
  Georgina García Pérez
  Francesca Schiavone
  Grace Min
  Alexandra Dulgheru

Følgende spillere kvalificerede sig som lucky losers til en ledig plads i hovedturneringen, der var opstået som følge af, at spillere, der egentlig var direkte kvalificeret til hovedturneringen, havde meldt afbud, efter at kvalifikationsturneringen var startet.
  Arantxa Rus
  Dalila Jakupović

Resultater

Se også 
 French Open-mesterskabet i herresingle 2018
 French Open-mesterskabet i herredouble 2018
 French Open-mesterskabet i damedouble 2018
 French Open-mesterskabet i mixed double 2018

Eksterne henvisninger 
 French Open

Noter 

French Open 2018
2018
WTA Tour 2018